Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e Diego Nargiso 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (Campioni)
 David Rikl /  Karel Nováček (primo turno)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Tom Nijssen /  Menno Oosting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1995
ATP Tour 1995